Юрій Володимирович Ковальов:
 Ковальов Юрій Володимирович (нар. 1954) — радянський і український футболіст.
 Ковальов Юрій Володимирович (нар. 1993) — білоруський футболіст. 

Сторінки-неоднозначності людських імен